Кривошея — українське прізвище. Відомі носії:

 Кривошея Олег Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Уродженець Черкащини.
 Кривошея Володимир Володимирович — історик, доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Українського інституту національної пам'яті (2012).
 Кривошея Ігор Михайлович — учитель НВК ЗОШ I—II ступенів — ліцею № 7 Вінницької міської ради, заслужений вчитель України
 Кривошея Максим Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривошея Сергій Анатолійович — український шахіст, гросмейстер, чемпіон України з шахів (1995), шаховий наставник.
 Кривошея Сергій Вікторович — український політик, народний депутат ВРУ 3-го скликання від Партії Зелених України, голова правління акціонерного товариства «Укрінбанк».

Див. також 
 Кривошеїн
 Кривошеєв
 Кривошеєнко

Примітки 

Українські прізвища